La rivale – cortometraggio muto italiano del 1912 diretto da Giuseppe Pinto.
 La rivale di mia moglie (Genevieve) – film del 1953 diretto da Henry Cornelius
La rivale – film italiano del 1955 diretto da Anton Giulio Majano.
La rivale di mia moglie (La rivale) – film francese del 1974 diretto da Sergio Gobbi.
La rivale – film statunitense del 2006 diretto da Nick Hamm.